Lista portów lotniczych na Białorusie, podzielona pod względem lokalizacji.

Linki zewnętrzne 
 FallingRain.com
 Aircraft Charter World
 
 A-Z World Airports

 
Białoruś